Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Acinos alpinus
 el nombre común de la planta Clinopodium acinos
 el nombre común de la planta '''''Clinopodium vulgare